Le Journal d'Anne Frank est un livre posthume publié en 1947 et composé du journal intime de la jeune juive néerlandaise Anne Frank, exterminée par les Nazis en 1945.

Le livre a été adapté à plusieurs reprises sous le même titre:

Au théâtre et à l'opéra 
 Le Journal d'Anne Frank (Дневник Анны Франк, Dnevnik Anny Frank) un drame pour soprano et orchestre de chambre, composé en 1968 par Grigori Frid et dont la première s'est déroulée en 1972.
 Le Journal d'Anne Frank, une pièce de théâtre de Frances Goodrich et Albert Hackett, et dont la première s'est déroulée à Broadway en 1955.

Au cinéma 
 Le Journal d'Anne Frank, un film américain de 1959 réalisé par George Stevens.
 Le Journal d'Anne Frank (アンネの日記?, Anne no Nikki), un anime japonais du studio Madhouse sorti en 1995 et réalisé par Akinori Nagaoka.

À la télévision 
  (The Diary of Anne Frank), un téléfilm américain réalisé par Alex Segal et diffusé en 1967.
 Le Journal d'Anne Frank (The Diary of Anne Frank), un téléfilm américain réalisé par Boris Sagal et diffusé en 1980.
  (The Diary of Anne Frank), une mini-série télévisée britannique de la BBC réalisée par  et diffusée en 1987.
 Le Journal d'Anne Frank (The Attic: The Hiding of Anne Frank), un téléfilm américano-britannique réalisé par John Erman et diffusé en 1988.
 Le Journal d'Anne Frank (The Diary of Anne Frank), une mini-série télévisée britannique de BBC One réalisée par Jon Jones et diffusée en 2009.

À la radio 
 Le Journal d'Anne Frank, une pièce de théâtre radiophonique américaine de 1952 réalisée par Meyer Levin.